Моравица:

 Моравица — река в западной Сербии.
 Моравица — село в Болгарии, в Тырговиштской области.
 Моравица — село в Болгарии, во Врачанской области.
 Моравица — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Моравица — город в Польше.